Peña Negra puede referirse a:

Peña Negra es una inspección de policía y vereda, perteneciente al municipio de Cachipay, Cundinamarca (Colombia). .
Peña Negra es un pico de la Sierra de la Cabrera situado en Villar del Monte, localidad del municipio de Truchas de la provincia de León.
Peña Negra es un pico de la Sierra del Co en la provincia de Málaga, España.
Puerto de Peñanegra es un puerto de montaña situado en la provincia de Ávila, en España.
Peña Negra es una montaña  situada en la frontera entre Orense y Zamora (España)